Dosyteusz (Barila)
 Dosyteusz (Bogweradze)
 Dosyteusz (Motika)
 Dosyteusz (Protopopow)
 Dosyteusz (Stojczew)
 Dosyteusz (Stojkovski)
 Dosyteusz (Vasić)
 Dosyteusz Kijowski
 Dosyteusz II (patriarcha Jerozolimy)

Zobacz też